Zala ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Komitat Zala, Komitat in Ungarn
 Zala (Fluss), Fluss in Ungarn
 Zala (Somogy), Gemeinde im Komitat Somogy, Ungarn
 Zala (Biru) (扎拉乡), Gemeinde im Kreis Biru, Regierungsbezirk Nagqu, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Zala (Angola), Gemeinde im Kreis Nambuangongo, Angola

Zala ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Zala (* 1954), slowakischer Philosoph

 Sacha Zala (* 1968), Schweizer Historiker

Siehe auch:
 Sala
 Zalla